Borod – gmina w Niemczech, kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Borod – miejscowość w Rumunii